TR eller tr kan syfta på:

 TR – ISO 316-6 landskod för Turkiet
 tr – ISO 639 språkkod för turkiska
 .tr – Turkiets toppdomän
 <tr> – en HTML-tagg som tillsammans med den avslutande </tr> används för att skapa rader i tabeller
 t/r, ToR, t.o.r. – förkortning för tur och retur
 tr. – förkortning för trappa, se Lista över förkortningar
 tr (Unix) – verktygsprogram för Unix och Unixliknande system
 TR – tidigare förkortning för Teatrarnas Riksförbund
 TR – förkortning för AB Trafikrestauranger